00 („Null Null“) steht für:

 die Raumnummer 00, die Toilette auf dem Gang in früheren Hotels
 danach benannt eine Toilettenreiniger-Marke der Firma S. C. Johnson & Son
 das Fährschiff Typ 00, einen Schiffstyp
 die Nenngröße 00 bei Modelleisenbahnen
 die Verkehrsausscheidungsziffer 00, in vielen Ländern üblich für internationale Telefonate
 die Doppelnull-Agenten in James-Bond-Büchern und -Filmen, insbesondere James Bond selbst (007)
 die Doppel-Null beim American Roulette

’00 steht für:

 1900
 2000

Siehe auch:

 0-0, Schachnotation für die Kurze Rochade
 Doppel-Null-Raps
 OO (Buchstabenpaar)

00